90022 Apache Point, asteroide
 Osservatorio di Apache Point, osservatorio astronomico sui Monti Sacramento, Nuovo Messico, Stati Uniti